Filosporella är ett släkte av svampar. Filosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Filosporella